Fame
 Fame, David Bowie dala 1975-ből
 Fame: Grace Jones amerikai énekesnő 1978-ban megjelent albuma
 Fame: Alan Parker 1980-as filmje
Fame: Jose Fernandez, Steve Margoshes és Jacques Levy színpadi musical átirata, ami az 1980-as filmen alapszik
 Fame: amerikai televíziós sorozat

The Fame
 The Fame: Lady Gaga amerikai énekesnő debütáló albuma (2008) és az album címadó dala